

Топоним 
 Куваева — деревня Обуховского сельского поселения в Камышловском районе Свердловской области России.
 Большая Куваева — деревня Слудской волости Пермского уезда Пермской губернии в Российской империи и РСФСР (ныне не существует).
 Малая Куваева — деревня Слудской волости Пермского уезда Пермской губернии в Российской империи и РСФСР (ныне не существует).

Фамилия 
 Куваева, Надежда Харлампиевна (в замужестве — Бурылина; 1851—1921) — промышленница и благотворительница.
 Куваева, Оксана Витальевна (род. 1977) — журналистка.